

Personnalités 

 Hermann Panzo (né en 1958), athlète français spécialiste de sprint ;
 Ilídio José Panzo, surnommé Pirolito (né en 1993), footballeur angolais ;
 Jonathan Panzo (né en 2000), footballeur anglais ;
 José Panzo (né en 1997), coureur cycliste angolais.